1452 км, 1452-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1452 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811619
 1452 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская (в Украине), Крымская (в России) железная дорога (Республика Крым). Код 474027 (в Украине), 856728 (в России)